Chaffault est un patronyme porté notamment par :

 Césaire Léon Amaudric du Chaffault (1822-1884), homme politique français ;
 Jacques Gabriel du Chaffault (1769-1849), militaire et homme politique français ;
 Jean-Paul du Chaffault (1798-1866), homme politique français ;
 Louis Charles du Chaffault de Besné (1708-1794), lieutenant général des armées navales français ;
 Pierre Proufilt du Chaffault (?-1487), homme d'Église français